Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 1 до 250, временной промежуток с 16 марта 1962 года по 30 октября 1968 года.

См. также 
 Список космических запусков СССР в 1962 году, в 1963 году, в 1964 году, в 1965 году, в 1966 году, в 1967 году, в 1968 году

Примечания

Ссылки 
 Soviet Satellite Data. // Aviation Week & Space Technology, May 27, 1963, v. 78, no. 21, p. 110. — технические данные полётов космических аппаратов серии «Космос» (1—12), «Спутник», (4—10) «Восток» (1—4)
 
 

0001
Списки космических аппаратов